Новая Зеландия принимала участие в Зимних Олимпийских играх 1998 года в Нагано (Япония) в одиннадцатый раз за свою историю, но не завоевала ни одной медали. Страну представляли 4 мужчины и 2 женщины, принимавшие участие в соревнованиях по бобслею, горнолыжному спорту, конькобежному спорту, санному спорту, сноубордингу и фристайлу.

Бобслей 

Спортсменов - 2

Горнолыжный спорт 

Спортсменов - 1

 Женщины

Конькобежный спорт 

Спортсменов - 1

Мужчины

Санный спорт 

Спортсменов - 1

Женщина

Сноубординг 

Спортсменов - 1

 Женщины

Фристайл 

Спортсменов - 2

Мужчины

Женщины

Ссылки 
 База МОК
 Официальные олимпийские отчёты

1998
Страны на зимних Олимпийских играх 1998 года